Zenti steht für:

 das Hundertstel, um den hundertsten Teil einer Maßeinheit anzugeben, siehe Vorsätze für Maßeinheiten

Zenti ist der Familienname folgender Personen:

 Girolamo Zenti, italienischer Cembalo- und Orgelbauer
 Giuseppe Zenti (* 1947), italienischer Geistlicher, Bischof von Verona